Исмаил Мусхабов — дагестанский и чеченский композитор, народный артист Чеченской республики, исполняет песни на русском и чеченском языках. Представитель дагестанских чеченцев. В 2013 году стал лучшим композитором музыкального конкурса «Национальная пятерка-2013».

Биография 
Исмаил Мусхабов родился и вырос в селе Нурадилово Республики Дагестан.

Учёба 
После окончания школы и увольнения из рядов ВС, Исмаил без труда поступил в Грозненское музыкальное училище, на вокальное отделение.

Творчество 
Работал в Грозненской филармонии.

Примечания 

Певцы и певицы на русском языке
Певцы и певицы на чеченском языке
Артисты Чечни